Пчёвжа:

 Пчёвжа — река в Новгородской и Ленинградской областях, правый приток Волхова.
 Пчёвжа — посёлок в Киришском районе Ленинградской области.
 Пчёвжа — станция в Киришском районе Ленинградской области.